Live Trax 12 – trzeci solowy album wokalisty bluesowego zespołu Dżem, Macieja Balcara wydany w 2012 roku nakładem Pomaton EMI.

Dwupłytowy album koncertowy nagrany jest w konwencji akustycznej. Został zarejestrowany podczas koncertu 12 lutego 2012 w Teatrze Muzycznym w Gliwicach.

Lista utworów 
 CD 1

 CD 2

Twórcy 
 Maciej Balcar – śpiew, harmonijka ustna, gitara

 Nie-Bo
 Robert Lubera – gitara
 Krzysztof „Flipper” Krupa – perkusja, Cajón, instrumenty perkusyjne
 Piotr „Quentin” Wojtanowski – gitara basowa, śpiew
 Maciej Mąka – gitara, śpiew

Przypisy

Bibliografia 
 

Albumy Macieja Balcara
Albumy Pomaton EMI
Albumy koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2012